Viitasaari kan syfta på:

Finland
Viitasaari, kommun i Mellersta Finland 
Viitasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 61,97, long 23,22), ö i Parkano,  (2 ha)
Viitasaari (ö i Birkaland, Nordvästra Birkaland, lat 62,05, long 22,92), ö i Parkano,  (2 ha)
Viitasaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), ö i Valkeakoski,  (4 ha)
Viitasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,35, long 24,75), ö i Pälkäne,  (1 ha)
Viitasaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,95, long 23,76), ö i Ylöjärvi,  (9 ha)
Viitasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), ö i Virdois,  (4 ha)
Viitasaari (ö i Kajanaland), ö i Kuhmo,  (3 ha)
Viitasaari (ö i Kymmenedalen), ö i Kouvola,  (1 ha)
Viitasaari (ö i Lappland, Norra Lappland), ö i Enare,  (7 ha)
Viitasaari (ö i Lappland, Tornedalen), ö i Pello,  (21 ha)
Viitasaari (ö i Mellersta Finland, Joutsa), ö i Joutsa,  (7 ha)
Viitasaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), ö i Konnevesi,  (3 ha)
Viitasaari (ö i Norra Karelen), ö i Polvijärvi, 
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,02, long 26,94), ö i Tervo,  (67 ha)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 63,03, long 26,81), ö i Tervo,  (2 ha)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,87, long 27,08), ö i Kuopio,  (23 ha)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,90, long 27,49), ö i Kuopio,  (1 ha)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 63,26, long 27,28), ö i Kuopio,  (1,6 km²)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), ö i Kaavi,  (92 ha)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), ö i Lapinlax,  (1,2 km²)
Viitasaari (ö i Norra Savolax, Varkaus), ö i Leppävirta,  (1,1 km²)
Viitasaari (ö i Norra Österbotten), ö i Kuusamo,  (33 ha)
Viitasaari (ö i Nyland), ö i Lojo,  (0 ha)
Viitasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,39, long 28,30), ö i Ruokolax,  (42 ha)
Viitasaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,56, long 29,42), ö i Parikkala,  (63 ha)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,60, long 28,83), ö i Sulkava,  (0 ha)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,20, long 28,21), ö i Rantasalmi, 
Viitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,23, long 29,18), ö i Nyslott,  (1 ha)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,47, long 28,74), ö i Heinävesi,  (24 ha)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,49, long 28,56), ö i Heinävesi,  (1,7 km²)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,53, long 28,45), ö i Puumala,  (2,2 km²)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 27,47), ö i Sankt Michel,  (1 ha)
Viitasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,92, long 26,84), ö i Kangasniemi,  (3 ha)
Viitasaari (ö i Södra Österbotten), ö i Lappo,  (5 ha)